El término siniestro puede referirse:

 a un siniestro, un daño parcial o total de un bien que puede ser indemnizado por una compañía aseguradora;
a un siniestro total, un daño total de un bien;
 a todo lo siniestro, lo que está situado a  mano izquierda;
 a lo siniestro, lo que tiene mala intención, una propensión o inclinación hacia lo malo; "resabio, vicio o dañada costumbre que tiene el hombre o la bestia", según el DRAE;
 en psicoanálisis, a lo siniestro (Unheimlich, en idioma alemán), según Sigmund Freud, lo espantoso, angustiante o espeluznante, debido a la persistencia de ideas primitivas y complejos infantiles reprimidos.

 Música 
 Término como se conoce en algunos países de Hispanoamérica a distintos géneros del Rock Gótico;Siniestro Total, grupo musical español;Siniestro Total II: el regreso, segundo álbum del mencionado grupo;

 Otros 
 Mr. Siniestro, personaje ficticio de Marvel Comics; oSiniestro''', película de terror del año 2012.